Појам Комрен се користи као зајденички назив за:
Доњи Комрен, градску четврт Ниша у градској општини Црвени Крст и
Горњи Комрен, насеље у околини Ниша у градској општини Црвени Крст
Насеље Бранко Бјеговић, колоквијалан назив за део града Ниша